Broome County ist ein County im Bundesstaat New York der Vereinigten Staaten. Bei der Volkszählung im Jahr 2020 hatte das County 198.683 Einwohner und eine Bevölkerungsdichte von 108,7 Einwohnern pro Quadratkilometer. Der Verwaltungssitz (County Seat) ist Binghamton.

Geographie 
Das County hat eine Fläche von 1.853,1 Quadratkilometern, wovon 25,2 Quadratkilometer Wasserfläche sind.

Umliegende Gebiete

Geschichte 

Ein Ort hat den Status einer National Historic Landmark, das New York State Inebriate Asylum. 58 Bauwerke und Stätten des Countys sind insgesamt im National Register of Historic Places eingetragen (Stand 17. Februar 2018).

Einwohnerentwicklung

Städte und Ortschaften 
Zusätzlich zu den unten angeführten selbständigen Gemeinden gibt es im Broome County mehrere villages.

Literatur

Weblinks

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Gegründet 1806